Liva steht für:

 Liva (Estland), Ort in Põdrala, Valga, Estland
 Liva (Karelien), Ort in der Republik Karelien, Russland
 Liva (Murmansk), Ort in der Oblast Murmansk, Russland

Liva ist der Familienname folgender Personen:

 Ottavio De Liva (1911–1965), italienischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Vaisua Liva (* 1993), tuvaluischer Fußballspieler

LIVA steht für:

 Linzer Veranstaltungsgesellschaft m.b.H., Unternehmen im Eigentum der Stadt Linz

Siehe auch:
 Liwa